Boris Gombač je lahko:
 Boris M. Gombač - slovenski zgodovinar
 Boris Gombač - slovenski politik iz Trsta

Glej tudi 
 Gombač Boris (1951) Wikipedia